Antonio Marziale ist der Name folgender Personen:

* Antonio Marziale (Journalist) (* 1966), italienischer Journalist
 Antonio Marziale (Schauspieler) (* 1997), US-amerikanischer Schauspieler